Rancho Quemado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rancho Quemado, Veracruz, Chontla, 
 Rancho Quemado, Querétaro Arteaga, 
 Rancho Quemado, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 Rancho Quemado, Chiapas, Cacahoatán, 
 Rancho Quemado, Oaxaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar